Наплечные щитки () — прямоугольные щитки, похожие на погоны, покрытые геральдикой и изготовленные по той же самой технологии, что и настоящие деревянные щиты. Использовались в Западной и Центральной Европе в XIII веке и в начале XIV века в качестве наплечников и геральдических украшений.

См. также 
 Погоны
 Наплечники
 Эполеты
 Горжет
 Щит
 Крыло (доспех)
 Набедренные щитки
носились с
 Кольчуга
 Бригантина (доспех)
 Шинная защита конечностей (доспех)
 Латная защита конечностей (доспех)
 Горшковый шлем
 Бацинет
другие геральдические украшения
 Нашлемная фигура
 Намет
 Сюрко

Ссылки 
 The Ailette

Доспехи